Tuin ist der Familienname folgender Personen:

 Connie Polman-Tuin (* 1963), kanadische Siebenkämpferin
 Gerben Tuin (* 1983), niederländischer Schauspieler, Regisseur und Theaterautor